Ainetos () ist:

 Ainetos (Mythologie), in der griechischen Mythologie der Sohn des Deion und der Diomede
 Ainetos (Delier)
 Ainetos (Olympionike) aus Lakedaimon
 Ainetos (Feldherr), Feldherr des Demetrios Poliorketes

Siehe auch:
 Aenetus, eine Gattung der Schmetterlingsfamilie der Wurzelbohrer